Ви́ленский сейм () — представительный орган населения Срединной Литвы; образован проведёнными 8 января 1922 года выборами и 20 февраля 1922 года большинством голосов принял резолюцию о включении Виленского края в состав Польши.

Ситуация 

Польские части 8—9 октября 1920 года заняли Вильну и прилегающие территории. Сосредоточивший власть в своих руках генерал Люциан Желиговский объявил себя Верховным главнокомандующим войсками Срединной Литвы и заявил, что его цель — созыв в Вильне представителей края для выражения истинной воли населения. Первоначально назначенные на 9 января 1921 года выборы были отложены. 28 октября 1921 года была назначена новая дата выборов. Окончательная версия документа, регулирующего проведение выборов, была опубликована 1 декабря 1921 года. К участию допускались постоянные жители Срединной Литвы и уроженцы её территории, достигшие 21 года. Проживавшие в Польше уроженцы Виленщины призывались к участию в выборах. Среди 12 избирательных округов 3 находились на территории Польши в Лидском и Браславском уездах (поветах) (Лида, Браслав, Василишки) и 2 на территории Литвы (Ширвинты, Высокий Двор). На проведение выборов министерство финансов Польши 3 декабря 1921 года выделило 79 млн. польских марок.

Правительство Литовской Республики 14 декабря 1921 года выслало Лиге Наций ноту протеста против готовящихся выборов.

Избирательная кампания 
Большинство литовцев по призыву лидеров литовского населения Срединной Литвы выборы бойкотировала. К бойкоту присоединилась часть белорусов и евреев. Литовская коммунистическая партия сначала собиралась выдвинуть Рабочий список, но затем в воззваниях, выпущенных на белорусском, литовском, польском, русском, идиш языках призвала не участвовать в выборах. Таким образом в выборах участвовали со своими списками кандидатов Польский центральный избирательный комитет (), Народные советы (), Национальный беспартийный польский избирательный комитет (), Польская крестьянская партия (), Польский народный союз «Возрождение» (), Польская социалистическая партия Литвы и Белоруссии (), Польский демократический избирательный комитет ().

В Польский центральный избирательный комитет входили Народно-национальный союз (), Христианско-национальная партия труда () и Национальное народное объединение (). Лидерами были Александр Звежинский (), Феликс Рачковский (), ксёндз Игнацы Ольшаньский (), Мечислав Энгель (), Станислав Бжостовский (). Блок выступал за безоговорочную и скорейшую инкорпорацию Срединной Литвы в состав польского государства.

Группировка «Народные советы» сформировались на базе Общества стражи кресовой () и издавала еженедельник Rada Ludowa. Лидером был Юзеф Маловеский (). В программных выступлениях Народных советов, выступавших объединением самых широких слоёв населения, подчёркивался демократический характер группировки. Утверждалось, что жители Виленского края — такие же поляки, как и те, что в Варшаве, Кракове или Познани, и желают иметь такие же права и обязанности.

Национальный беспартийный польский избирательный комитет был образован Лигой рабочих (), Союзом защиты воли населения принадлежать Польше () и беспартийными активистами из различных слоёв общества; выступал за безоговорочное присоединение Виленщины к Польше.

Польская крестьянская партия (PSL) представляла собой местную разновидность Польской народной партии «Пяст» (). Лидерами были адвокат Бронислав Кжижановский () и Мариан Свеховский (). Программа предусматривала автономию Виленщины в составе Польши.

Польский народный союз «Возрождение» представлял собой местную разновидность Польской народной партии «Возрождение» (). Лидерами были Стефан Мицкевич () и Людвик Хоминский (). Программа предусматривала присоединение к Польше всей исторической Литвы (то есть земель давнего Великого княжества Литовского). С другой стороны, подчёркивалось внимание к нуждам национальных меньшинств, предполагалась известная степень автономии Виленского края, выражалась готовность учитывать национальные стремления народов, населяющих эти земли, что должно было бы вести к присоединению к Польше территорий, где большинство населения составляли поляки.

Польская социалистическая партия Литвы и Белоруссии объединяла радикальных сторонников автономии Виленского края в составе Польши. Лидерами были Александр Заштовт () и Станислав Багинский ().

Польский демократический избирательный комитет образовала местная Польская демократическая партия (). Его лидерами были сторонники федерации с Польшей Витольд Абрамович () и Ян Пилсудский (), брат Начальника государства Юзефа Пилсудского.

Итоги выборов 
В избирательные списки было включено 263 537 человек (по другим сведениям, 249 325 человек), приняло участие в прошедших 8 января 1922 года выборах 163 292 избирателя. По разным подсчётам, участвовало всего 64,4 % (по другим сведениям, 63,9 %) избирателей. По официальным данным, среди голосовавших 4853 человека были прибывшие из Варшавы, Кракова, Познани, Торуни и др. городов Польши. По сведениям министерства иностранных дел Литвы, таковых было около 12 тысяч. Из литовцев, имевших право голоса, проголосовало 8,2 %, из евреев — 15,3 %, из белорусов — 41 %. Председатель Военной контрольной комиссии Лиге Наций в своём докладе 20 марта 1922 года отмечал, что выборы проходили в обстановке военной оккупации, организовывались и проводились почти исключительно поляками, избиратели прибывали для голосования без документов, удостоверяющих личность, и для участия в голосовании достаточно было назвать свою фамилию и найти её в списке, поэтому трудно расценивать выборы как искреннее и беспрепятственное изъявление воли населения.

В состоявшем из 106 депутатов Виленском сейме большинство образовали политические объединения, выступавшие за полную и безоговорочную инкорпорацию Срединной Литвы в состав Польши (43 — Польский центральный избирательный комитет, 34 — Народные советы).

Сторонники автономии в рамках польского государства набрали в сумме 22 мандата (13 — Польская крестьянская партия, 9 — Польский народный союз «Возрождение»). Сторонники федерации (Демократический избирательный комитет) провели 4 кандидатов.

Деятельность сейма 
Первое заседание состоялось в зале Театра на Погулянке 1 февраля 1922 года. После трёх голосований 3 февраля был избран маршалек (спикер) сейма Антоний Локуциевский (; от Народных советов). В сейме образовались правая национальная фракция (43 депутата), фракция Народных советов (34 депутата) и левая — представители оставшихся группировок (28 депутатов). Правые требовали немедленно распустить сейм после того, как в Варшаву отбудет делегация с постановлением о присоединении к Польше. Левые настаивали на том, чтобы Виленский сейм не распускался до того момента, когда он ратифицирует либо отвергнет предложения Учредительного сейма в Варшаве.

На заседании 20 февраля 1922 года сейм подавляющим большинством голосов (96 при 6 воздержавшихся; в некоторых изданиях цифры соответственно 101 и 3) принял резолюцию о безоговорочном включении Срединной Литвы в состав Польши. После принятия фундаментального постановления о принадлежности Виленского края () Польше разрабатывалась формула принадлежности, варианты её реализации и роспуска Виленского сейма. 1 марта были выбраны члены делегации (8 от правых, 5 от Народных советов, 7 от левого блока).

22 марта 1922 года Учредительный сейм в Варшаве принял Акт воссоединения Виленского края с Польской Республикой и призвал правительство принять власть на Виленщине. Члены делегации Виленского сейма были признаны депутатами Учредительного сейма Польской Республики. 24 марта 1922 года маршалек Антоний Локуциевский объявил о роспуске Виленского сейма.

Примечания 

История Вильнюса
История Белоруссии 1917—1991 годов
История Литвы
История Польши
1922
08